Deutsche Edelstahlwerke bezeichnet folgende Unternehmen:
 Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel, ein zur Schmolz + Bickenbach AG gehörendes Unternehmen, das Edelstahl-Langprodukte herstellt,
 die ehemalige Deutsche Edelstahlwerke Aktiengesellschaft, ein von den Vereinigten Stahlwerken gegründeter Konzern.